Marie Amálie Habsburská (5. dubna 1724 Vídeň – 19. dubna 1730 Vídeň) byla rakouská arcivévodkyně. Byla dcerou císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvicko-Wolfenbüttelské. Její starší sestrou byla Marie Terezie.

Život 
Marie Amálie byla nejmladším dítětem svých rodičů a její narození, stejně jako narození její sestry Marie Anny, Karel VI. příliš dobře nepřijal, protože si přál za svého dědice syna (přesto již v roce 1713 vydal pragmatickou sankci, která zajišťovala nástupnictví i jeho dcerám). V roce 1740, po Karlově smrti, se o toto privilegium jako první přihlásila jeho nejstarší dcera Marie Terezie. Samotná Maria Amálie zemřela již v roce 1730 ve věku pouhých 6 let.

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Sabine Weiss: Zur Herrschaft geboren – Kindheit und Jugend im Haus Habsburg, Tyrolské nakladatelství, Innsbruck 2008, S. 241, německy
 Bernd Rill: Karl VI. – Habsburg als barocke Großmacht, Štýrské nakladatelství, Štýrský Hradec 1992, S. 192, německy
 Gerda a Gottfried Mraz: Maria Theresia – Ihr Leben und ihre Zeit, Mnichov 1979, S. 27, německy

Externí odkazy 
 

Arcivévodové
Dcery králů
Narození v roce 1724
Úmrtí v roce 1730
Ženy